Чемпионат мира по League of Legends 2016 — 6-й розыгрыш главного международного соревнования по компьютерной игре League of Legends проходил с 29 сентября по 29 октября 2016 года в США. Это четвёртый Чемпионата мира, на который отбирались команды из неосновных регионов. Команды из основных регионов прошли на турнир по очкам чемпионатов.

Третий чемпионат мира по League of Legends, который проводился в североамериканском регионе. В рамках данного розыгрыша, впервые за всю историю соревнования, до 1/4 финала удалось дойти коллективу из неосновного региона, им стала «Albus NoX Luna» — команда из LCL. «SK Telecom T1» в гранд-финале обыграла «Samsung Galaxy» со счётом 3:2, в третий раз став чемпионом мира.

Чемпионат мира по League of Legends 2016 года проводился на обновлении 6.18. Все игры турнира состоялись на карте «Ущелье Призывателей» по унифицированным правилам для соревнований по LoL. Изначально призовой фонд чемпионата составлял 2 млн долларов США, а уже к финалу общая сумма призовых возросла до $5 млн за счёт краудфандинга.

Анонсы событий турнира 

6-й киберспортивный сезон в League of Legends стартовал в середине января 2016 года матчами в регулярных чемпионатах Южной Кореи, Континентального Китая, Европы, Северной Америки, Тайваня/Гонконга/Макао, а также играми в лигах «International Wildcard», которые не имеют квот на основные турниры. Полмесяца спустя, 4 февраля, Riot Games анонсировали единый, в отличие от IWCT 2015 года, отборочный турнир на чемпионат мира для неосновных регионов — International Wildcard Qualifier. Страной проведения IWCQ была выбрана Бразилия, а квоты на отбор достались Бразилии, Турции, Японии, Юго-Восточной Азии, Южной Латинской Америке, Северной Латинской Америке, Океании и СНГ.

16 февраля 2016 года стали известны места, время, а также формат проведения основной части соревнования — её планировалось провести с 29 сентября по 29 октября в Соединённых Штатах Америки, а состояла она из групповой стадии (16 команд, Зал имени Билла Грэма), четвертьфиналов (8 команд, Чикагский театр), полуфинальных матчей (4 команды, Мэдисон-сквер-гарден) и гранд-финала (2 команды, Стэйплс-центр). 16 апреля стало известно о том, что турнир Mid-Season Invitational стал влиять на посев команд из основных регионов на чемпионате, а неосновным регионам давал возможность заработать прямой слот главное соревнование по League of Legends — для этого уайлд-карду необходимо было занять место выше пятого в групповой стадии.

В конце сентября был анонсирован официальный гимн чемпионата мира по League of Legends 2016 года — композиция и видеоклип «Ignite» от немецкого музыканта Zedd, который перед финалом турнира представил новую версию гимна — Finals Remix.

Призовой фонд 6-го розыгрыша турнира составлял изначально 2,1 млн американских долларов — на 2 миллиона больше, чем в Чемпионате по League of Legends 1-го сезона (2011). 22 сентября Riot Games сообщили о увеличении призовых за счёт продаж игрового контента, благодаря чему призовой фонд турнира вырос менее чем за месяц до 4,1 млн долларов, а уже к финалу составлял 5 млн.

Квалификация

Распределение команд 
В 6-м розыгрыше Чемпионата мира по League of Legends принимали участие 16 команд:
 5 чемпионов летних сплитов основных региональных лиг;
 4 лидера рейтинга Championship Points в основных региональных лигах;
 5 победителей региональных финалов среди  в рейтинге Championship Points;
 чемпион летнего сплита лиги такого неосновного региона, чья команда заняла в групповой стадии Mid-Season Invitational 2016 место выше пятого (в ином случае на IWCQ 2016 определяются не один а сразу два обладателя квот на чемпионате мира).
 чемпион (или победители каждого из двух матчей 2-го раунда) IWCQ 2016 (в зависимости от положения команды из региона International Wildcard в турнирной таблице группового этапа Mid-Season Invitational).

Летние сплиты основных лиг 
Летняя часть сезона в региональных лигах завершилась состоявшимися с 20 по 28 августа 2016 года финалами, которые определяли 1-е сеяные команды от каждого основного региона.

Первыми на чемпионат прошли «ROX Tigers», которые в гранд-финале LCK обыграли «KT Rolster» со счётом 3:2. Встреча проходила на стадионе «Джасмил» при 5 тысячах зрителей.

Днём позднее состоялась решающая серия матчей в тайваньской LMS — в ней победу над «J Team» со счётом 3:0 одержала команда «Flash Wolves».

26 августа на международной спортивной арене «Гуанчжоу» определился чемпион в лиге Континентального Китая — «EDward Gaming» обыграли «Royal Never Give Up» со счётом 3:0.

28 августа состоялись финалы в Северной Америке и Европе. Сперва чемпионство в EU LCS на Краков Арене взяли «G2 Esports», обыграв «Splyce» со счётом 1:3. А несколько часов спустя, в финале NA LCS верх над «Cloud9» взяли «Team SoloMid», счёт тот же — 1:3.

Championship Points 
Одновременно с определением победителей летних сплитов становилось известным окончательное положение команд в рейтинге Championship Points — его лидеры в каждой основной лиге, за исключением LMS, автоматически квалифицировались на 6-й по счёту чемпионат мира по League of Legends. Больше всех очков за сезон набрали следующие команды: «SK Telecom T1», «Royal Never Give Up», «H2k-Gaming» и «Counter Logic Gaming».

Региональные финалы 

Региональные финалы определяли третьи сеяные команды LPL, LCK, EU LCS и NA LCS, а также вторую сеяную команду от LMS. Третьими от Южной Кореи на чемпионат мира поехали «Samsung Galaxy», которые обыграли команду «KT Rolster» со счётом 3:2. С таким же счётом в последнем раунде регионального финала LPL коллективом «I May» были обыграны «Team WE». 3-ей сеяной командой EU LCS на чемпионате мира по стали «Splyce», которые нанесли поражение коллективу «Unicorns Of Love» в полной Bo5-серии — 3:2. В североамериканском региональном финале «Cloud9» переиграли «Immortals» со счётом 3:1. Второй командой от LMS на чемпионате мира стала «ahq e-Sports Club» — её противник, «Machi E-Sports», в серии до трёх побед не смог взять ни одного сета.

LPL (27 — 28 августа 2016)

LCK (29 августа — 3 сентября 2016)

LMS (2 — 4 сентября 2016)

EU LCS (3 — 5 сентября 2016)

NA LCS (3 — 5 сентября 2016)

International Wildcard 

Отборочный турнир на чемпионат мира среди неосновных регионов проводился с 24 августа по 4 сентября 2016 года в Бразилии. Финальные матчи квалификационного соревнования состоялись в зале театра «Опера-де-Араме». Сначала «INTZ eSports» со счётом 3:2 обыграли «Dark Passage», а менее суток спустя Albus NoX Luna одержали победу над «Lyon Gaming», счёт тот же — 3:2.

Групповой этап

Жеребьёвка 
Изначально 16 команд, которые отобрались для участия в групповой стадии чемпионата, были разделены на три корзины. В первую корзины были помещены чемпионы летних сплитов региональных лиг, чей представитель вошёл в четвёрку лучших на турнире Mid-Season-Invitational 2016 — «Team SoloMid», «ROX Tigers», «EDward Gaming» и «Flash Wolves». Во второй корзине оказались лидеры европейского, североамериканского, южнокорейского и китайского рейтингов Championship Points — «H2k-Gaming», «Counter Logic Gaming», «SK Telecom T1» и «Royal Never Give Up» соответственно; победители региональных финалов LMS, LCK и LPL; а также чемпион летнего сплита чемпионата, чей представитель на турнире Mid-Season-Invitational 2016 занял пятую строчку — «G2 Esports». В третьей корзине располагались «Splyce» и «Cloud9», победители европейского и североамериканского региональных финалов соответственно, а также чемпионы International Wildcard Qualifier 2016 — «INTZ eSports» из CBLoL и «Albus NoX Luna» из LoL Continental League.

Жеребьёвка групп состоялась 10 сентября 2016 года, правила проведения которой были следующими:
 В одной группе может находиться только один представитель каждого чемпионата
 В одной группе может находиться только одна команда из 1-й корзины
 В одной группе может находиться только две команда из 2-й корзины
 В одной группе может находиться только одна команда из 3-й корзины

Две команды из каждой группы прошли в плей-офф. Игры группового этапа состоялись с 29 сентября по 2 октября и с 6 по 9 октября в Зале имени Билла Грэма, Сан-Франциско, штат Калифорния.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Жеребьёвка 
9 октября, в день после завершения матчей группового этапа турнира, в зале имени Билла Грэма состоялась процедура жеребьёвки, которая определила следующие четвертьфинальные пары: «Samsung Galaxy» — «Cloud 9», «SK Telecom T1» — «Royal Never Give Up», «ROX Tigers» — «EDward Gaming» и «H2k-Gaming» — «Albus NoX Luna».

1/4 финала 
Стартовый раунд плей-офф состоялся в располагающемся в городе Чикаго штата Иллинойс Чикагском театре с 14 по 17 октября.

В первой серии четвертьфинальных игр «Samsung Galaxy» из Южной Кореи встретились с хозяевами чемпионата «Cloud 9» — общий счёт 3:0 в пользу «Samsung». Менее чем через сутки, 15 октября, между собой сыграли «SK Telecom T1» из LCK и «Royal Never Give Up» из LPL. «RNG» в итоге проиграли четвертьфинальную серию со счётом 3:1.

16 октября серию провели другие представители LCK и LPL — «ROX Tigers» и «EDward Gaming» соответственно. «Роксы» обладали преимуществом в первых двух картах. «EDward Gaming» смогли одержать победу лишь в 3-ей карте серии. Победа в 4-й игре была за «ROX Tigers» — общий счёт 3:1 в пользу южнокорейской команды.

17 октября состоялась последняя четвертьфинальная серия турнира. «H2k-Gaming» (EU LCS) играли против «Albus NoX Luna» (LCL) — первой в истории команды из wildcard-лиги, которая вышла в плей-офф Чемпионата мира по League of Legends. «ANX» проиграли серию со счётом 0:3.

1/2 финала 
Полуфинальные игры проходили 22 и 23 октября на нью-йоркской арене Мэдисон-сквер-гарден.

«SK Telecom T1» и «ROX Tigers» сыграли полную серию из пяти игр, общий счёт — 3:2.

Во втором полуфинале «Samsung Galaxy» из Южной Кореи играли против «H2k-Gaming» из Европы. Европейская команда проиграла со счётом 3:0. H2k вылетели, показав лучший результат для EU LCS на турнире, а «Samsung Galaxy» отправились в финал к «SK Telecom T1».

Финал 
Финальная серия матчей чемпионата состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе 30 октября.

Первая и вторая игры серии были за «SK Telecom T1». SKT контролировали лишь раннюю часть третьей игры, затем преимущество перешло на сторону «Samsung Galaxy» — общий счёт стал 2:1. «Samsung Galaxy» победили и в 4-й игре гранд-финала, продлив серию до 5-й игры — 2:2.

В 5-й игре SKT одержали победу, став трехкратными чемпионами мира по League of Legends.

Сетка

Итоговое положение

Ссылки 
 Gamurs.Com,

См. также 
 IWCQ 2016
 Mid-Season Invitational 2016
 Очки чемпионата (Чемпионат мира по League of Legends)

Примечания 

Киберспорт в США
Чемпионат мира по League of Legends
2016 год в Калифорнии
Чемпионаты мира в 2016 году
Сентябрь 2016 года
Октябрь 2016 года